Чемпионат мира по волейболу 2006 — 16-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Проводился с 17 ноября по 3 декабря на площадках Японии. В турнире приняли участие 24 национальные сборные. В общей сложности в рамках турнира было проведено 104 поединка.

Квалификация

Система проведения 
На первом этапе 24 команды, разделённые на 4 подгруппы по 6 команд, провели по 5 поединков между собой.

4 лучшие команды в группах по результатам первого раунда вышли во второй раунд, где в 2-х подгруппах по круговой системе снова выявили сильнейших, но в отличие от первого раунда команды сыграли только с теми соперниками, с которыми они до этого не встречались в рамках первого раунда.

По результатам второго раунда выявились 4 сильнейшие сборные (1-е и 2-е места в своих подгруппах), которые по результатам полуфиналов разыграли золотые, серебряные и бронзовые награды чемпионата мира.

Турнир 

Турнир прошёл с 17 ноября по 3 декабря.

Матчи первого группового этапа прошли в городах:
 Сайтама (группа A)
 Фукуока (группа B)
 Нагано (группа C)
 Сэндай (группа D)

Матчи второго группового этапа прошли в городах:
 Сэндай (группа E)
 Хиросима (группа F)

Полуфинальные поединки и финал
 Токио

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд

Группа E

Группа F

Игры финального раунда

За 1—4-е места

За 5—8-е места

За 9—12-е места

Чемпион

Призёры

Индивидуальные призы

См. также 
 Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2006

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата мира по волейболу 2006
 Чемпионат мира-2006 на сайте FIVB

2006 год в волейболе
Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
Международные соревнования по волейболу в Японии
Спорт в Японии в 2006 году
Ноябрь 2006 года
Декабрь 2006 года
Чемпионаты мира в Японии